Ornans é uma comuna francesa na região administrativa de Borgonha-Franco-Condado, no departamento de Doubs. Estende-se por uma área de 35.72 km². 

Em 1 de janeiro de 2016, incorporou ao seu território a antiga comuna de Bonnevaux-le-Prieuré.

Demografia